4-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 17 по 27 апреля 1961 года в Лиме (Перу) с участием 5 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 4-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Колумбия, Перу, Чили.

Система проведения чемпионата 
5 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 17 апреля: Аргентина — Перу 3:0 (15:12, 15:11, 15:9).
 18 апреля: Бразилия — Чили 3:0 (15:2, 15:7, 15:2).
 19 апреля: Бразилия — Перу 3:0 (15:3, 15:1, 15:5).
 20 апреля: Аргентина — Колумбия 3:0 (15:3, 15:5, 15:4).
 21 апреля: Бразилия — Колумбия 3:0 (15:0, 15:2, 15:2); Чили — Аргентина 3:2 (12:15, 12:15, 17:15, 15:9, 15:10).
 22 апреля: Чили — Перу 3:0 (15:2, 15:10, 16:14).
 23 апреля: Перу — Колумбия 3:0 (15:2, 15:10, 16:14).
 26 апреля: Бразилия — Аргентина 3:1 (15:6, 15:9, 7:15, 18:16).
 27 апреля: Чили — Колумбия 3:0.

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Чили: Роберто Гомес, Уго Грисанти, Патрисио Грисанти, Франклин Сир, Эрнан Камперо, Вилли Кордаль, Алекс Велосо, Хорхе Санчес, Альберто дель Валье, Альфонсо Сильва. Тренер — Альфредо Асейтуно.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 El Vóleibol en Chile

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
1961 год в волейболе
1961 год в Перу